Wonder Woman bezeichnet eine Comicfigur aus dem DC-Verlag, siehe Wonder Woman und davon abgeleitet
 eine Serie von Kurzfilmen, siehe Wonder Woman: Who’s Afraid of Diana Prince? (1967)
 Wonder Woman: Battle of Justice (2003) 
 Wonder Woman: Balance of Power (2006)
 einen Film von 1974, siehe Wonder Woman (1974)
 eine TV-Serie, siehe Wonder Woman (Fernsehserie)
 einen Zeichentrickfilm von 2009, siehe Wonder Woman (Zeichentrickfilm)
 einen Film von 2017, siehe Wonder Woman (2017)
 einen Film von 2020, siehe Wonder Woman 1984

Wonder Woman bezeichnet außerdem:
 ein 2011 veröffentlichtes Lied von Namie Amuro
 eine irische Comedyserie, siehe Katherine Lynch’s Wonderwomen

Siehe auch:
 Wonder Woman Golden Lasso Coaster, eine Achterbahn, die nach Wonder Woman thematisiert ist.